Fantl ist der Familienname folgender Personen:

 Hanuš Fantl (1917–1942), tschechischer Dichter
 Jan Fantl (* 1954), deutscher Filmproduzent und Sohn von Thomas Fantl
 Pavel Fantl (1903–1945), tschechoslowakischer Arzt und Opfer des Holocaust 
 Thomas Fantl (1928–2001), deutscher Filmregisseur
 Walter Fantl-Brumlik (1924–2019), Überlebender des Holocaust und Zeitzeuge